Vandalo è un termine che può assumere diversi significati a seconda del contesto:
 colui che compie atti di vandalismo;
 il popolo germanico dei Vandali.
 lingua vandalica o vandalo

Altri progetti